Михаи́л Влади́мирович Переясла́вец (30 марта 1949, Москва, СССР — 12 августа 2020) — советский и российский , педагог, профессор, художник студии военных художников имени М. Б. Грекова с 1976 года.

Академик РАХ (1997; член-корреспондент 1992). Народный художник Российской Федерации (1995). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1984) и премии Ленинского комсомола (1976).

Сын художника Владимира Переяславца (1918—2018), брат художницы Марии Переяславец.

Биография 
В 1976 году окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. В том же году был принят по конкурсу в Студию военных художников имени М. Б. Грекова, в которой служил всю жизнь. В 2008—2009 годах был художественным руководителем этой студии.

Создавал бюсты, жанровые скульптурные композиции (одна из самых известных и значительных работ — «Смоленская дорога. 1943 год»), монументальные работы. В творчестве скульптора преобладают работы, посвящённые героям Великой Отечественной и Первой мировой, защитникам Отечества различных исторических эпох.

Похоронен М. В. Переяславец в Москве на Рогожском кладбище.

Награды

Звания 
 Почётное звание «Заслуженный художник РСФСР» (1984)
 Почётное звание «Народный художник Российской Федерации» (1995)

Ордена и медали 
 Орден Почёта (1999)
 Серебряная медаль имени М. Б. Грекова (1980)
 Золотая медаль Союза художников России имени В. И. Сурикова (21.04.2009)

Премии 
 Лауреат Премии Ленинского комсомола (1976)
 Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1984)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства (2017) — за создание скульптурных композиций, раскрывающих героизм, мужество и боевое братство защитников Отечества в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг..

Работы 

Иркутск:
 Памятник Вампилову (2003)
 Памятник Пушкину (2010)
 Памятник Якову Похабову (2011)

Москва:
 Памятник Степану Супруну (1982), парк искусств Музеон
 Памятник воинам-десантникам (2002)
 Памятник Сурикову (2003)
 Скульптурные композиции у здания Минобороны России на Фрунзенской набережной (2014)
 Памятник «Солдат Победы» (2016) установлен в фойе Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Московская область:
 Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (2017) установлен на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Новосибирск:
 Памятник Покрышкину (2005)

Санкт-Петербург:
 Памятник Николаю II и Александре Федоровне (2013, установлен незаконно)
 Памятник Русской Гвардии (2014)
 Скульптурная композиция «Блокада. Ленинград. Мать и дитя» (1989) в Русском музее (ранее — в коллекции московского мецената Владимира Некрасова.

Севастополь:
 Памятник Сенявину (2014)

Тобольск:
 Памятник Ершову (2008)
 Памятник Достоевскому (2010)
 Памятник Дунину-Горкавичу (2003)

Цербст (Германия):
 Памятник Екатерине II (2010)

Примечания

Ссылки 
 Михаил Переяславец на сайте Российской академии художеств
 Михаил Переяславец на сайте Студии военных художников имени М. Б. Грекова
 Михаил Переяславец на сайте Художественного института имени В. И. Сурикова

Действительные члены РАХ
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Рогожском кладбище